Science City steht für:

 Science City of Muñoz, Ort in der Provinz Nueva Ecija, Philippinen
 Science City Jena, einen Basketballverein
 ein Stadtquartier in Zürich, siehe ETH Zürich #Standort Hönggerberg und «Science City»